Carrare, ville d'Italie (en région Toscane)
 Marbre de Carrare, extrait de carrières situées sur le territoire de Carrare.
 Famille italienne guelfe, Carrara en italien, qui exerça pendant plus d'un siècle le pouvoir souverain à Padoue : voir Maison de Carrare.